Hillhead hace referencia a:

 Hillhead (Cornualles), Inglaterra
 Hillhead (Devon), Inglaterra
 Hillhead (Irlanda del Norte)

Escocia 
 Hillhead (Aberdeenshire)
 Hillhead (East Ayrshire)
 Hillhead (Glasgow)
 Hillhead (South Ayrshire)